Otto Braun peut désigner :
 Otto Braun (1872-1955), un homme politique allemand, membre du Parti social-démocrate ;
 Otto Braun (1900-1974), un homme politique allemand ayant participé à la révolution chinoise.